Летние Азиатские игры 2002 или XIV Азиатские игры проводились в Пусане (Южная Корея) с 29 сентября по 14 октября 2002 года. Часть соревнований проходило в Ульсане, Чханвоне, Масане и Янсане. В играх приняло участие 7711 спортсменов из 44 стран Азии. Было разыграно 419 комплектов медалей в 38 видах спорта.

Участники игр

Распределение наград

Виды спорта 
В рамках Азиады проводились соревнования по следующим видам спорта:

  Академическая гребля
  Бадминтон
  Баскетбол
  Бейсбол
  Бильярд
  Бодибилдинг
  Бокс
  Борьба
  Боулинг
  Велоспорт
 Велоспорт (шоссе)
 Велоспорт (трек)

 Водные виды спорта
  Водное поло
  Плавание
  Прыжки в воду
  Синхронное плавание
  Волейбол
 Пляжный волейбол
 Волейбол
  Гандбол
  Гимнастика
 Художественная гимнастика
 Ритмическая гимнастика
 Гимнастика на батуте

  Гольф
  Гребля на байдарках и каноэ
  Дзюдо
  Кабадди
  Каратэ
  Конный спорт
  Легкая атлетика
  Настольный теннис
  Парусный спорт
  Регби
  Сквош
  Софтбол
  Софт-теннис

  Стрельба
  Стрельба из лука
  Таэквондо
  Теннис
  Триатлон
  Тяжёлая атлетика
  Ушу
  Фехтование
  Футбол
  Футзал
  Хоккей на траве

Ссылки 
 Азиатские игры на сайте НОК Казахстана
 XIV Азиатские игры на сайте НОК Казахстана

Летние Азиатские игры 2002